Петанж:

 Петанж — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург.
 Петанж — футбольный клуб из одноимённого города